Станислав Петрович Кузенин (13 сентября 1933, город Краматорск Донецкой области) — украинский советский деятель, 1-й секретарь Ждановского городского комитета КПУ Донецкой области. Кандидат в члены ЦК КПУ в 1986—1990 гг.

Биография 
Образование высшее. В 1956 году окончил Ждановский металлургический институт Сталинской области.

В 1956—1960 годах — помощник мастера, мастер, начальник цеха машиностроительного завода города Вятские Поляны Кировской области РСФСР.

Член КПСС .

В 1960—1966 годах — мастер, заместитель начальника, начальник ряда цехов, заместитель главного технолога Ждановского завода тяжелого машиностроения Донецкой области. В 1966—1969 годах — заместитель секретаря партийного комитета Ждановского завода тяжелого машиностроения.

В 1969—1974 годах — 2-й секретарь Ильичевского районного комитета КПУ города Жданова. В 1974—1980 годах — 1-й секретарь Ильичевского районного комитета КПУ города Жданова Донецкой области.

В 1980—1985 годах — 2-й секретарь Ждановского городского комитета КПУ.

В 1985—1989 годах — 1-й секретарь Ждановского городского комитета КПУ Донецкой области.

В 1989—1993 годах — заместитель директора фирмы внешнеэкономических связей, начальник 1-го отдела Мариупольского завода «Азовмаш» Донецкой области.

Потом — на пенсии в городе Мариуполе Донецкой области.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени
 орден Дружбы народов
 медали

Ссылки 
 Кузенин
Вторые секретари Ждановского горкома КП Украины
Первые секретари Ждановского горкома КП Украины
Делегаты XXVII съезда КПСС
Кандидаты в члены ЦК КП Украины
Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС